Гандбольный клуб «Адемар Леон () — испанский профессиональный гандбольный клуб из Леона.

История 
Клуб Адемар Леон был основан в 1956 году. До 1975 года Адемар Леон выступал в региональных лигах. С сезона 1994/95 Адемар Леон выступает в высшей лиги чемпионата Испании. В сезоне 1998/99 Адемар Леон  выигрывает кубок обладателей кубков ЕГФ, а в сезоне 2000/01 Адемар Леон выиграл чемпионат Испании. В сезоне 2004/05 Адемар Леон второй раз выигрывает кубок обладателей кубков ЕГФ.

Титулы 
 Чемпион Испании : 2001 (1 раз)
 Кубок обладателей Кубков ЕГФ : 1999, 2005 (2 раза)
 Кубок Испании : 1999, 2009 (2 раз)
 Суперкубок Испании : 2002, 2003 (2 раз)
 кубок Дель Рей : 2002 (1 раз)

Сезоны 
Список сезонов клуба Адемара Леон в лиге АСОБАЛ с 2000 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Ион Белаустеги
  Альберто Энтрерриос
  Рауль Энтрерриос
  Рубен Гарабайа
  Икер Ромеро
  Микель Агиррезабалага
  Альваро Кабанас
  Хосе Марио Каррильо
  Даниель Сарменто
  Иосу Гоньи
  Роланд Шлингер
  Фарук Вражалич
  Никола Прце
  Филипе Рибейро
  Филипе Боргес
  Каспер Витт
  Клаус Мёллер Якобсен
  Адриен Дипанда
  Сигфус Сигурдссон
  Дарко Димитриевски
  Кристиан Челлинг
  Стиан Ватне
  Уле Эревик
  Томас Кристенсен
  Александр Татаринцев
  Данил Чернов
  Денис Кривошлыков
  Даниел Шарич
  Драган Шкрбич
  Джордже Голубович
  Младен Боинович
  Мартин Странёвски
  Станислав Демович
  Урош Зорман 
  Стаффан Ольссен
  Мирко Алилович
  Дамир Бичанич
  Денис Бунтич
  Тончи Вальчич
  Веньо Лосерт
  Петар Метличич

Примечания

Ссылки 
 сайт клуба Адемар Леон

Гандбольные клубы Испании